Праджапатья (санскр. Prâjâpatya) — у индусов:

 праджапатья — жертвоприношение, совершаемое при закреплении наследства за дочерью, за отсутствием мужских наследников;
 праджапатья — род епитимьи, при которой кающийся принимает пищу лишь однажды в день в течение трёх дней (по утрам), однажды в ночь в течение трёх ночей, в течение трёх дней питается только тем, что получит в милостыню, и три дня, сверх того, совсем постится;
 праджапатья () — вид заключения брака (4-й из восьми, перечисляемых в законах Ману — Праджапатья-виваха), один из 4-х законных, приличных для каст брахманов и кшатриев. Предложение при этом исходит от жениха (не от невесты, как в браке «сваямвара»), который и получает невесту, с известными церемониями, при произнесении отцом невесты формулы: «Исполняйте оба ваш долг», а не похищает её, как в «дурных» видах брака.

См. также

Примечания